Die Liste der Städte in der Ukraine bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte der Ukraine. Aufgeführt ist auch eine Liste der Städte nach Verwaltungseinheiten.

Städte nach Einwohnerzahl 
In der Ukraine gab es am 1. Januar 2020 insgesamt 461 Städte (місто, Misto), welche der Zentralregierung (Stadt mit besonderem Status), der Oblast oder dem Rajon unterstellt sind. Die Städte sind durch die Verleihung des Stadtstatuts durch die sie jeweils verwaltende Einheit charakterisiert. Dabei sind drei Typen der Verwaltungseinordnung unterscheidbar:

 Stadt mit besonderem Status (місто зі спеціальним статусом, Misto si spezialnym statusom): 2
 Stadt mit Oblast-Bedeutung (місто областного значення, Misto oblastnoho snatschennija): 187
 Stadt mit Rajon-Bedeutung (місто районного значення, Misto rajonnoho snatschennija): 272

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern (2020), deren Namen in deutscher Transkription und auf Ukrainisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 21. Januar 1989 und 5. Dezember 2001 sowie Schätzungen des Staatskomitees der Ukraine für Statistik für den 1. Januar 2008, 1. Januar 2017 (für die Krim 2014) und 1. Januar 2020. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Oblast), zu der die Stadt gehört. Die Krim bildet eine Autonome Republik und gehört keiner Oblast an. Die Hauptstadt Kiew und Sewastopol sind „Städte mit besonderem Status“. Die Hauptstadt Kiew wird von der Zentralregierung der Ukraine verwaltet, die Stadt Sewastopol und die Autonome Republik Krim stehen seit 2014 unter der Kontrolle Russlands. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Staatskomitee der Ukraine für Statistik

Städte nach Verwaltungseinheiten

Städte mit besonderem Status 
 Kiew (Kyjiw) (Київ)
 Sewastopol (Севастополь)
 Inkerman (Інкерман) (zu Sewastopol, mit Rajon-Bedeutung)

Autonome Republik Krim

Oblast Charkiw

Oblast Cherson

Oblast Chmelnyzkyj

Oblast Dnipropetrowsk

Oblast Donezk

Oblast Iwano-Frankiwsk

Oblast Kiew

Oblast Kirowohrad

Oblast Luhansk

Oblast Lwiw

Oblast Mykolajiw

Oblast Odessa

Oblast Poltawa

Oblast Riwne

Oblast Saporischschja

Oblast Schytomyr

Oblast Sumy

Oblast Ternopil

Oblast Transkarpatien

Oblast Tscherkassy

Oblast Tschernihiw

Oblast Tscherniwzi

Oblast Winnyzja

Oblast Wolyn

Siehe auch 
 Liste deutscher Bezeichnungen ukrainischer Orte
 Verwaltungsgliederung der Ukraine
 Liste der Oblaste der Ukraine
 Liste der Rajone der Ukraine
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Anmerkungen

Weblinks 
 State Statistics Committee of Ukraine
 Online-Karte der Ukraine (Eingabe mit kyrillischen Zeichen)
 Localities of Ukraine (englische Liste auch kleinerer Städte)

!
Ukraine